Флаг городского поселения город Ига́рка Красноярского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 марта 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1188.

Описание 
«Флаг города Игарки представляет собой синее прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящие в центре жёлтые, переплетённые кольцами, морской и речной якоря в стропило».

Обоснование символики 
Флаг города Игарки един и гармоничен: все фигуры символизируют город Игарку как центр освоения Енисейского Севера, крупный порт, доступный для захода морских судов из Енисейского залива. Основной мотив флага «Игарка — ворота Арктики» (ворота из якорей).

Становление и развитие города неразрывно связано с освоением Енисейского Севера и северного морского пути (морской якорь). Город Игарка вырос из поселения, возникшего на одноимённой реке, впадающей в Енисей (речной якорь).

Впервые Игарскую глубоководную протоку, защищённую от штормов высоким правым берегом, исследовали и нанесли на карту в середине XVIII века участники Великой Северной экспедиции Ф. Минин и Х. Лаптев.

Якорь — символ надежды, — один из древнейших символов человечества, связанный с профессией моряков, мореплавателей, речников, судовладельцев.

Соединение якорей кольцами выражает единство и сплочённость людей, создававших и создающих город; соединение якорей в стропило (геральдическая фигура) (в виде крыши, дома) аллегорически воспринимается как крыша дома, а дом — это символ защищённой и упорядоченной жизни, в котором царят покой, дружелюбие и гостеприимство.

Жёлтый цвет (золото) — символ постоянства, прочности, силы, великодушия, богатства, величия, интеллекта и солнечного света.

Синий цвет полотнища указывает на географическое расположение города Игарки на берегах Игарской протоки Енисея. Кроме этого, в Игарке находится уникальный и единственный в мире краеведческий комплекс «Музей вечной мерзлоты», что также аллегорически показывает синий цвет флага.

Синий цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, мышления, искренности и добродетели.

Примечания 

Флаг
Флаги с изображением якоря